Il ghiacciaio Confuso (in inglese Moider Glacier) è un ghiacciaio situato sulla costa di Fallières, nella parte sud-occidentale della Terra di Graham, in Antartide. Il ghiacciaio, il cui punto più alto si trova 435 m s.l.m., si trova in particolare sull'isola Pourquoi Pas, all'interno della baia di Marguerite, e fluisce verso ovest fino ad entrare nella parte orientale della baia di Dalgliesh.

Storia 
Il ghiacciaio Confuso è stato così battezzato nel 1979 dal Comitato britannico per i toponimi antartici in associazione con la dorsale Confusa (in inglese:"Perplex Ridge").

Note

Voci correlate 
 Ghiacciai dell'Antartide

Collegamenti esterni 
 

Confuso, Ghiacciaio
Confuso, Ghiacciaio